Makarov se poate referi la:

Toponime
Makarov, Rusia, un oraș din regiunea Sahalin, Rusia
Makarov (vulcan), un vulcan submarin din Oceanul Pacific
Makarov, Jihočeský Kraj, localitate din Cehia
Bazinul Makarov, bazin din Oceanul Arctic

Altele

9x18mm Makarov
5545 Makarov, un asteroid

Vezi și
Makariv, câteva localități omonime din Ucraina